Tawil peut désigner :

Patronyme 

 Adel Tawil (1978-), chanteur germano-suisse ;
 Hanan El Tawil (1966-2004), actrice égyptienne  ;
 Raymonda Hawa-Tawil (1940-), femme de lettres et journaliste palestinienne ;
 Rima Tawil (?-), soprano franco-libanaise ;
 Rosarita Tawil (1988-), mannequin libanais ;
 Souha Tawil (1963-), veuve de Yasser Arafat ;

Toponyme 

 Bir Tawil, une petite région de la frontière entre l'Égypte et le Soudan.

Divers 
 Le syndrome d'Andersen-Tawil en médecine.
Patronyme libanais